Винодол може бити:

 Винодол (Њитра), насељено мјесто у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка
 Винодолска општина, општина у Хрватској
 Хидроелектрана Винодол